Plaats in Indonesië
 Karangagung (Glagah), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Karangagung (Singajaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java